Si се може односити на:

 ознака за хемијски елемент силицијум (-{silicium}-); правилна употреба: искључиво латинички транскрипт -{Si}-
 СИ означава Међународни систем јединица
 -{C}- (програмски језик) (-{C}- се чита као СИ)